Голубые озёра — топоним:

Белорусь
 Голубые озёра — группа озёр и заказник в Минской и Витебской областях, в Нарочанском национальном парке.
 Голубые озёра — группа озёр и заказник в Сморгонском районе Гродненской области

Латвия
 Голубые озёра — группа озёр в Латгалии

Россия
 Голубые озёра — группа озёр в Камчатском крае
 Голубые озёра — группа озёр в Калининградской области
 Голубые озёра — группа озёр в Московской области
 Голубые озёра — группа озёр в Республике Алтай
 Голубые озёра — группа озёр в Кабардино-Балкарии
 Голубые озёра — группа озёр в Татарстане

Украина 
 Голубые озёра — группа озёр в Донецкой области
 Голубые озёра — пещера с подземными озёрами в Тернопольской области
 Голубые озёра — группа затопленных карьеров в Черниговской области

Другое
«Голубые озёра» — ежегодный фестиваль авторской песни в Московской области.

См. также 
 Голубое озеро